Ciapków (Z Ciapkowa) – potok, prawy dopływ Rycerskiego Potoku o długości 4,46 km i powierzchni zlewni 8,93 km². 

Źródła potoku położone są na polskich stokach głównego grzbietu Beskidu Żywieckiego, na odcinku od przełęczy Przegibek po odchodzący od Jaworzyny grzbiet Abramowa. Najwyżej położone z tych źródeł znajdują się na wysokości około 1070 m. Spływa cały czas zalesionym terenem w kierunku północno-zachodnim i na wysokości ok. 690 m uchodzi do Rycerskiego Potoku. Ciapków ma jeden lewy dopływ – potok Abramów spływający spod Przełęczy pod Jaworzyną (po drugiej stronie grzbietu Abramowa). Abramów uchodzi do Ciapkowa na wysokości 778 m u południowo-zachodnich podnóży Bendoszki Małej.

Niemal cała zlewnia potoku Ciapków znajduje się w zalesionych górach, bezleśne jest jedynie osiedle Przegibek położone na polanie pod przełęczą Przegibek, oraz dolna część potoku, tuż przed jego ujściem do Rycerskiego Potoku, znajduje się tutaj osiedle Ciapków (obydwa te osiedla należą do miejscowości Rycerka Górna).

Przypisy 

Wody Beskidu Żywieckiego
Dorzecze Soły